Василий Степанович Мазур (род. 11 апреля 1955, Сходница, УССР) — советский и украинский  театра и кино. Заслуженный артист Украины (1995). Народный артист Украины (2010).

В 1976 году окончил актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. И.Карпенко-Карого.

С 1980 года работает в Национальном театре им. И. Франко.

Кавалер ордена «За заслуги» III степени (2015).

Театральные роли 
 Калинич — «Украденное счастье». Франко;
 Первый кум — «Конотопская ведьма» И. Поклада, Б. Жолдака;
 Улас Забрёха — «Конотопская ведьма» И. Поклада, Б. Жолдака;
 Второй Боярин — «Викентий Премудрый» Я. Стельмаха;
 Вор — «Камень Русина» О. Коломийца;
 Лопе — «Благочестивая Марта» Тирсо де Молина;
 Подогретый — «Бронзовая фаза» М. Зарудного;
 Генерал — «Бунт женщин» Н. Хикмета, В. Комісаржевського;
 Низ — «Энеида» И. Котляревского;
 Главный садовник — «Двенадцать месяцев» Е. Маршака;
 Деловой — «Шиндай!» И. Афанасьева;
 Крысобой, Буфетчик — «Мастер и Маргарита» М. Булгакова;
 Хшонстка — «Мазепа» Ю. Славацкого;
 Вакула — «Рождественская ночь» Н. Гоголя;
 Пуля — «Царь Плаксий и Лоскотон». Симоненко;
 Кравчина — «Савва Чалый» И. Карпенко-Карого;
 Дончук — «В воскресенье рано зелье копала» В. Кобылянской;
 Дорош — «Кто предаст Брута?» Б. Жолдака, С. Моисеева;
 Ступай-Ступаненко «Патетическая соната» Н. Кулиша;
 Савка — «Сто тысяч» И. Карпенко-Карого;
 Ксенофонт — «Огненний змей» Л. Яновской;
 Мускатель — «С любовью не шутят» П. Кальдерона;
 Грумйо — «Укрощение строптивой». Шекспира;
 Лейзер — «Тевье-Тевель» Шолом-Алейхема;
 Герцог Альбани — «Король Лир». Шекспира;
 Терешко Сурма — «Суета» И. Карпенко-Карого;
 Хозяин — «Смех и слезы дон Кихота» М. Сервантеса;
 Врач — «Кин IV» Г. Горина;
 Монтано — «Отелло». Шекспира;
 Ермолай — «Букварь мира» Г. Сковороды;
 Городничий — «Ревизор» Н. Гоголя;
 Брат Лоренцо — «Ромео и Джульетта». Шекспира;
 Где Квадра — «Виват, королева!» Роберта Болта;
 Коваль, Кентавр — «Райское дело» Ивана Малковича, премьера — 14 июня 2012.

Примечания

Ссылки 
 (англ.)
 Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко: Мазур Василий

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого